Turn! Turn! Turn! (album), het tweede studioalbum van de Amerikaanse folkrockgroep The Byrds, uitgebracht in december 1965
 Turn! Turn! Turn! (lied), een door Pete Seeger geschreven liedje en single van The Byrds